

Гретна — місто, штат Флорида
 Гретна — місто, штат Луїзіана
 Гретна — місто, штат Небраска
 Гретна — місто, штат Вірджинія